Такмичење у трчању на 400 метара у мушкој конкуренцији на 34. Европском првенству у дворани 2017. у Београду одржано је 3. и 4. марта у Комбанк арени.

Титулу освојену у Прагу 2015. одбранио је Павел Маслак из Чешке.

Земље учеснице 
Учествовала су 28 такмичара из 18 земаља.

  Босна и Херцеговина (1)
  Данска (1)
  Ирска (1) 
  Италија (2)
  Немачка (2)
  Норвешка (1)
  Пољска (1)
  Словенија (1)
  Србија (1)
  Словачка (1)
  Турска (1)
  Украјина (2)
  Француска (2)
  Холандија (3)
  Хрватска (1)
  Чешка (3)
  Швајцарска (1)
  Шпанија (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 400 метара у дворани 2017. године пре почетка првенства (3. марта 2017), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Павел Маслак ||  || 45,80 || 10. фебруар || 4. СРЛ  
|-
| 2. || Оскар Усиљос ||  ||46,73 || 19. фебруар || 7. СРЛ
|-
| 3. || Карстен Вархолм ||  || 45,96 || 4. фебруар || 8. СРЛ, [[Атлетски рекорди Норвешке у дворани за мушкарце|НР]] 
|-
| 4. || Лукас Буа ||  || 46,23 ||  18. фебруар || 14. СРЛ
|-
| 5. || Лука Јанежич ||  || 46,35 || 10. фебруар || =19 СРЛ 
|-
| 5. || Самјуел Гарсија ||  || 46,35 || 19. фебруар || =19. СРЛ 
|-
| 7. || Марк Кох ||   || 46,40 || 19. фебруар || 25. СРЛ 
|-
| 8. || Џорџ Кадик ||  || 46,52 || 10. фебруар||34. СРЛ 
|-
| 9. || Себастијан Роџер ||  || 46,57 || 19. фебруар|| 36. СРЛ 
|-
| 10. || Брајан Греган ||  || 46,59 ||  19. фебруар || 39. СРЛ 
|-
| 
|-
|  || Милош Раовић ||  || 47,31 || 28. јануар || 
|}
<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2017.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У полуфинале пласирани су по 2 првопласирана из 5 квалификационих група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
У финале су се пласирали по 2 првопласирана из 3 полуфиналне групе (КВ).,,

Финале 
Такмичење је одржано 4. марта 2017. године у 20:33.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2017. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2017. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2017.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици у дворани